La guerre civile de 2021-2023 en Birmanie (birman : ၂၀၂၁-၂၀၂၃ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်), également connue sous le nom de révolution du printemps de Birmanie, est une guerre civile en cours à la suite des insurrections de longue date en Birmanie qui se sont considérablement intensifiées en réponse au coup d'État militaire de 2021 et à la violente répression qui a suivi les manifestations anti-coup d'État. Dans les mois qui ont suivi le coup d'État, l'opposition a commencé à se regrouper autour du , qui a lancé une offensive contre la junte. En 2022, l'opposition contrôlait un territoire substantiel, bien que peu peuplé. Dans de nombreux villages et villes, les attaques de la junte ont chassé des dizaines de milliers de personnes. L'OCHA a déclaré qu'au début de septembre 2022, 974 000 personnes avaient été déplacées à l'intérieur du pays depuis le coup d'État. Entre le coup d'État et juin 2022, plus de 40 000 personnes ont fui vers les pays voisins, dont beaucoup de communautés proches des frontières qui ont été attaquées par les forces de la junte.

Contexte 

Le matin du  février 2021, le Tatmadaw a déposé avec succès le gouvernement élu de la Birmanie, formant une junte militaire. L'ancien président Win Myint, Aung San Suu Kyi et plusieurs autres membres de la Ligue nationale pour la démocratie ont été arrêtés lors de raids matinaux et Min Aung Hlaing a été nommé commandant en chef des services de défense et dirigeant de facto de la nation.

Les motifs exacts du coup d'État ne sont pas clairs, et la Tatmadaw affirme que les élections générales de 2020 ont enregistré 8,6 millions d'irrégularités électorales dans les jours précédant le coup d'État, mais n'ont présenté aucune preuve. On pense que le coup d'État a peut-être été un moyen de rétablir le pouvoir de longue date de l'armée sur le pays, qui a pris fin dix ans auparavant.

La répression sanglante des manifestations anti-coup d'État a conduit à la création de groupes armés pour combattre le Conseil administratif d'État, la junte militaire. Réunies sous le nom de  (PDF) et aux ordres du Gouvernement d'union nationale (NUG), formé d'anciens parlementaires en fonction avant le coup d'État, la PDF et le NUG ont officiellement déclaré une "guerre défensive" contre le régime militaire en septembre 2021. L' a estimé qu'au 29 juillet 2022, environ 23 521 personnes au total avaient été tuées dans les violences qui ont suivi le coup d'État de 2021.

Conflit existant 

Les insurrections se poursuivent en Birmanie depuis 1948 et sont largement fondées sur l'ethnie. Les  et l'Union nationale karen (KNU) étaient les principaux acteurs de l'opposition au gouvernement central. Au cours du XXe siècle, plusieurs  (EAO) importantes ont augmenté et chuté en influence et en contrôle. Des factions rebelles plus importantes telles que l'Armée de l'indépendance kachin se sont formées en réponse au coup d'État birman de Ne Win en 1962 et à sa répression politique accrue. Le soulèvement de 8888 en réponse au régime totalitaire de Ne Win a formé certains des premières milices bamar à partir de manifestants se dirigeant vers des zones sous contrôle ethnique rebelle.

Au lendemain du soulèvement de 8888, le Conseil d'État pour la restauration de la loi et de l'ordre, devenu plus tard le Conseil d'État pour la paix et le développement, a formé une junte militaire. Les Tatmadaw ont gravement affaibli les groupes ethniques d'insurgés, détruisant la plupart de leurs bases et de leurs bastions dans les années 1990. Au moment des , la junte avait repris le contrôle de nombreux bastions rebelles de longue date, notamment Kokang et l'État Karen contrôlé par la KNU.

Dans le cadre de ses réformes politiques et de sa démocratisation, la Constitution de 2008 a créé des zones auto-administrées dotées d'une autonomie accrue. En 2015, l' (NCA) a été signé entre 8 EAO et le gouvernement central. Cependant, dès 2018, le NCA avait déjà commencé à s'effondrer en raison de violations présumées de l'accord par des soldats de Tatmadaw entrant dans les territoires de l'EAO pour construire des routes. De nombreux non-signataires ont poursuivi le conflit. Le plus connu au niveau international étant l'Armée du salut des Rohingya de l'Arakan dont le conflit en 2016 a conduit au génocide des Rohingyas par le gouvernement central en 2017. Fin 2016, quatre non-signataires du NCA ont formé l', dont l'Armée de l'indépendance Kachin et l', engagées dans une guerre avec le gouvernement central et d'autres EAO. Après des attaques qui se sont poursuivies en 2020, un cessez-le-feu a été signé avec l'armée d'Arakan.

Prélude

Manifestants armés 
Fin mars, il a été signalé que des dizaines de manifestants s'étaient rendus dans les zones frontalières de la Birmanie pour s'enrôler et s'entraîner dans l'un des nombreux groupes d'insurgés du pays, ce qui augmentait le risque d'une guerre civile à l'échelle du pays. Le comité représentant Pyidaungsu Hluttaw a également proposé la formation d'une "force armée fédérale" pour combattre l'armée et fin mars, l'armée d'Arakan (AA) a menacé de mettre fin à son cessez-le-feu avec l'armée si celle-ci "persistait à massacrer des civils".

Fin mars, les manifestants ont de plus en plus commencé à s'armer d'armes artisanales telles que des fusils pour tenter de se défendre contre les attaques de l'armée. Simultanément, les affrontements avec les soldats et les attaques aux engins explosifs improvisés contre les bâtiments administratifs et les postes de police sont devenus plus courants à mesure que la tendance des manifestants à utiliser la résistance armée augmentait.

Conflit ethnique renouvelé 
Les troubles à travers le pays et le besoin accru de troupes de la junte dans des zones urbaines auparavant pacifiques ont renforcé les EAO. L'Armée de l'indépendance kachin (KIA) menait déjà une offensive contre les militaires depuis février et s'est emparée de la base militaire d'Alaw Bum près de la ville de  le 25 mars. Le lendemain, l'Armée Karen de libération nationale (KNLA) a attaqué une base militaire, tuant 10 soldats et en prenant d'autres en otage lors de la première attaque contre l'armée depuis le début des manifestations. Le lendemain ont eu lieu les  en 2021, la première résistance ouvertement armée de manifestants dans la ville de Kalay contre la junte. Les manifestants ont utilisé des armes artisanales contre des soldats et des forces de sécurité attaquant un camp de protestation.

La junte militaire a déclaré qu'elle cesserait toutes les opérations militaires le 29 mars et qu'elle tiendrait des négociations bilatérales avec les groupes ethniques armés. Cependant, la KIA a poursuivi ses offensives en déclarant que l'armée de la Birmanie avait poursuivi ses opérations comme d'habitude. En avril, les affrontements informels se sont intensifiés, comme le 8 avril lorsque des manifestants ont riposté contre des soldats avec des fusils de chasse et des bombes incendiaires dans une bataille qui a entraîné la mort de 11 manifestants. Le même jour, le pays a dépassé les 600 morts liées aux manifestations anti-coup d'État depuis le  février.

Sept groupes d'insurgés signataires de l'accord de cessez-le-feu national se sont alignés sur le comité représentant Pyidaungsu Hluttaw, notamment le  et l'Union nationale karen. L'Alliance du Nord, composée de l'Armée d'Arakan, de l' et de l', a attaqué un poste de police à , dans l'État shan, tuant au moins 10 policiers et indiquant son mépris pour l'appel à un cessez-le-feu de la junte. En réponse, le 11 avril, l'armée de la junte a lancé une contre-attaque pour reprendre la base d'Alaw Bum, la base capturée par la KIA plus tôt, en utilisant des frappes aériennes et des troupes au sol, mais a dû battre en retraite au milieu de lourdes pertes.

Nouveaux conflits 
Le 26 avril, la bataille de Mindat est devenue l'un des premiers conflits à grande échelle résultant du coup d'État de 2021. La  (CDF) a commencé la résistance armée à Mindat, dans l'État Chin. En réponse, la junte a coupé l'approvisionnement en nourriture et en eau et a déclaré la loi martiale. Les combats ont commencé lorsqu'un groupe de manifestants devant la statue d'Aung San de la ville a demandé la libération de six de leurs collègues arrêtés, lorsqu'un soldat du régime aurait tiré sur quelqu'un, incitant les manifestants à réagir. Selon un travailleur humanitaire, plus de 10 000 personnes ont quitté Mindat dans le sud de l'État Chin alors que l'armée de la Birmanie a lancé une opération tous azimuts pour réprimer une révolte armée dirigée par des citoyens locaux. En conclusion, la bataille a duré quatre jours, tuant 30 soldats de la junte sans faire de victimes pour les CDF, et Mindat est depuis une ville fantôme.

Début de la résistance 

Le 16 avril, le politicien pro-démocratie Min Ko Naing a annoncé la formation du gouvernement d'unité nationale, avec des membres de groupes ethniques minoritaires à des postes de direction et a déclaré que les dirigeants évincés Aung San Suu Kyi et Win Myint conserveraient leurs fonctions et que les membres des minorités Kachin et Karen auraient la priorité absolue dans le nouveau gouvernement parallèle. Dans la même annonce, Min Ko Naing a demandé à la communauté internationale de reconnaître la junte.

Le gouvernement d'union nationale a ensuite déclaré la formation d'une branche armée le 5 mai, date souvent citée comme le début de la guerre civile de 2021-2023 en Birmanie. Cette branche armée a été nommée Force de défense du peuple (PDF) pour protéger ses partisans des attaques de la junte militaire et comme première étape vers une armée de l'Union fédérale. Les Forces de défense du peuple ont affronté les Tatmadaw dans la ville de Muse le 23 mai, tuant au moins 13 membres des forces de sécurité de la Birmanie. Début juin, des combats ont éclaté dans le district de Myawaddy dans lequel l'armée et la Force des gardes-frontières karen (BGF) luttant contre une force combinée de groupes armés ethniques karen et de PDF avaient tué des dizaines de soldats de la junte.

Des membres des Forces de défense du peuple karenni (KPDF) dans l'État de Kayah ont également capturé et détruit plusieurs avant-postes de Tatmadaw près de la capitale de l'État, Loikaw. Vers la fin du mois de mai, les Tatmadaw ont utilisé de l'artillerie et des hélicoptères pour frapper les positions des PDF et des KPDF à Loikaw et Demoso. Le 30 mai, l'Armée de l'Indépendance Kachin a rejoint la Force de défense populaire anti-coup d'État combattant les troupes de la junte dans le canton de Katha, tuant huit soldats du régime. Les combats se poursuivaient également à Putao, Hpakant et dans le canton de Momauk.

Le 22 juin, les forces de la junte utilisant des véhicules blindés ont fait une descente dans un refuge des PDF à Mandalay, arrêtant plusieurs combattants. Les forces de sécurité de la Birmanie ont tué au moins 25 personnes lors d'un affrontement avec des opposants à la junte militaire dans la ville centrale de Tabayin. 50 soldats de la junte auraient été tués dans une série d'attaques à la mine terrestre par des combattants de la résistance dans le canton de Gangaw. Ces attaques ont eu lieu dans le centre de la Birmanie, également connu sous le nom d'Anyar, une région qui avait rarement connu la violence armée ces derniers temps.

Déclaration de guerre 
Le 7 septembre, le NUG a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays et a lancé une guerre défensive populaire contre la junte militaire.

La déclaration de guerre a augmenté le nombre d'escarmouches et d'affrontements entre les milices PDF, les EAO et la junte militaire à travers le pays. Le 10 septembre, au moins 17 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre l'armée et la milice de la résistance dans le village de Myin Thar, dans la région de Magway. Le 14 septembre, le gouvernement d'unité nationale a affirmé que plus de 1 700 soldats de la junte avaient été tués et 630 blessés lors des combats au cours des trois mois précédents. Plusieurs affrontements majeurs ont eu lieu de septembre à octobre dans l'État Chin, la région de Sagaing, l'État de Kayah, la région de Magway et l'État shan.

Le 7 octobre, les médias contrôlés par la junte ont rapporté qu'au moins 406 informateurs de la junte avaient été tués et 285 blessés depuis le  février lors d'attaques ciblées par les forces de la résistance. Le même jour, le général de brigade Phyo Thant, un haut commandant des forces de la junte du nord-ouest, aurait été arrêté après avoir prétendument contacté les forces de la résistance avec l'intention de faire défection, faisant de lui le plus haut responsable à avoir tenté de faire défection jusqu'à présent.

Crise humanitaire 
Fin septembre, 8 000 habitants de la ville de Thantlang, dans l'État Chin, ont fui vers le Mizoram, en Inde, après que des maisons ont été incendiées par l'armée de la junte. Le 28 septembre, au moins 20 soldats de la junte auraient été tués dans des embuscades dans l'État shan. Au moins 4 résistants sont morts dans les affrontements, ainsi qu'un civil de 70 ans non armé.

Le 16 novembre, les forces de la junte ont envahi et capturé le camp de base PDF de Kalay dans un district du sud-ouest de la ville de Kalay, dans la région de Sagaing. Au total, 9 médecins du PDF de Kalay ont été capturés et 2 combattants du PDF ont été tués, dans lesquels le personnel du PDF appartenait au bataillon 3 des PDF de Kalay.

Campagnes de la saison sèche de 2021 
Fin novembre, les affrontements et les consolidations provoqués par la reprise de la guerre civile et les milices PDF ont lentement perdu de leur élan au profit d'une campagne de la junte plus mobilisée.

État shan et de Kayah 
Le 17 novembre, des dizaines de forces de la junte ont tendu une embuscade et capturé un avant-poste des PDF de  dans le , dans le sud de l'État shan. Les combattants du PDF gardant l'avant-poste dormaient lorsqu'une unité militaire du bataillon d'infanterie légère 422 a tendu une embuscade. Les forces de la junte ont encerclé les résistants, ce qui a obligé les résistants à se retirer de l'avant-poste. Plus tard en novembre, des soldats de la junte dans 10 véhicules militaires ainsi qu'un bulldozer, ont tendu une embuscade et détruit une base appartenant à l'escadron 205 des PDF près du village de Palin à Monywa, dans la région de Sagaing, forçant les combattants de la résistance à fuir. La base était également le site d'un atelier où les PDF avaient fabriqué des engins explosifs. Au cours du raid, les troupes de la junte ont incendié deux de ces bâtiments où des armes avaient été stockées et ont réussi à réoccuper le village de Palin. Le 25 novembre, les forces de la junte ont tendu une embuscade et tué 4 combattants de la résistance qui faisaient partie d'une équipe de reconnaissance de 6 hommes de la  (KNDF) près du village de Hohpeik dans le . Le 28 novembre, le corps d'un combattant PDF mort qui avait été précédemment capturé par les forces de la junte a été retrouvé à l'extérieur d'une base PDF détruite dans les collines boisées de la zone sud-est du canton de Madaya. Le combattant PDF, Ye Thu Naing, a été capturé le 19 novembre puis forcé de conduire des soldats à la base PDF où les soldats ont ensuite incendié la base. Le 12 décembre, après 4 jours de combats acharnés entre la force combinée des combattants de la KNDF et de l'armée karenni (KA) et les troupes du bataillon d'infanterie légère 428 de l'armée et la police, au moins 4 soldats de Tatmadaw ont été tués.

Le 14 décembre, environ 200 soldats de la Tatmadaw ont fouillé la ville de , sous le contrôle de la brigade KNU 6 située près de la frontière thaïlandaise. Les troupes de Tatmadaw ont ensuite arrêté plusieurs personnes soupçonnées d'être liées à des mouvements anti-junte, dont un député de la NLD, Wai Lin Aung. Les troupes de Tatmadaw, arrivées en quatre convois du bataillon d'infanterie légère 560, ont également fouillé le quartier résidentiel Nyein Chan Yay de Lay Kay Kaw à la recherche d'activistes et de membres des Forces de défense du peuple. Le porte-parole de la Brigade 6 du KNU n'a pas répondu aux appels demandant si le groupe avait autorisé le raid. Le 20 décembre, les forces de Tatmadaw ont quitté le village de Kunnar dans le  après l'avoir capturé à partir de KNDF à la fin de la semaine dernière. Selon le membre du KNDF, il y avait environ 130 soldats stationnés à Kunnar au cours du week-end.

Massacre de la veille de Noël 

Le 24 décembre, plus de 35 personnes ont été massacrées lorsque leur convoi a été pris en embuscade par les troupes de la junte près du village de Mo So de la ville de Hpruso, dans l'État de Kayah. Deux travailleurs du groupe à but non lucratif Save the Children sont toujours portés disparus après l'attaque. Les Nations Unies ont appelé à une "enquête approfondie et transparente" sur l'incident.

État de Kachin 
Fin novembre, l'Armée de l'indépendance kachin (KIA) et 100 soldats de la junte se sont engagés dans la bataille près de Kachinthay, un village situé à environ 16 km à l'est de la ville de . La KIA a refusé de répondre aux rumeurs selon lesquelles ils travaillaient avec les milices PDF et n'a pas fourni de chiffres sur les victimes. L'affrontement s'est produit après un bombardement aérien qui aurait été effectué par 2 des avions de combat Su-30 récemment acquis que l'armée de la Birmanie avait testés. Le même jour, le CDF de Matupi s'est associé à l' pour attaquer un avant-poste du bataillon d'infanterie légère 304 sur la route reliant Matupi à la ville de . Les forces de résistance n'ont réussi à tuer que 2 soldats de la junte de garde avant de devoir battre en retraite. Les forces de la junte ont également mené une opération nocturne en décembre au cours de laquelle elles ont capturé et incendié un camp des PDF de Thein Min (TM-PDF) après une violente fusillade. Les résistants ont alors été contraints de battre en retraite, tuant 2 combattants TM-PDF et faisant plusieurs autres blessés. Un peu moins d'une semaine après que la junte a lancé des frappes aériennes contre l'Armée de l'indépendance kachin (KIA) à Mohnyin, environ 50 soldats du bataillon d'infanterie 42 de Tatmadaw ont attaqué le territoire de la KIA près du village de Nyaung Htauk à Mohnyin de  à . Un autre affrontement s'est produit le même jour près du village de Wailon, le long de la route reliant Hpakant à Mohnyin, à environ 27 km du centre urbain de Hpakant. L'unité d'artillerie de la junte a tiré une trentaine d'obus sur le site de l'affrontement pour soutenir l'avancée de l'unité d'infanterie. L'agent d'information de KIA n'a pas voulu divulguer les détails des victimes de leur côté.

Centre de la Birmanie

Régions de Sagaing et de Magway 
Des combattants locaux du PDF de  GZ et un civil ont été capturés et brûlés par des soldats de la junte peu de temps avant que les habitants ne trouvent les restes fumants de leurs corps brûlés. Les combattants du PDF avaient fait exploser des explosifs lors d'une attaque contre un convoi militaire voyageant à proximité, déclenchant un assaut sur le village par une centaine de soldats de la junte. Le 9 décembre, des résistants des Forces de défense du peuple (PDF) de  de la région de Magway ont attaqué deux véhicules militaires avec 3 explosifs artisanaux dans une embuscade tôt le matin. La PDF a affirmé que l'embuscade avait blessé au moins 3 soldats. Plus tard à midi, les PDF ont de nouveau attaqué des soldats qui quittaient à pied le village de Mintharkya, déclenchant une fusillade entre les deux camps. Cependant, il n'y a pas de rapports de victimes sur cet affrontement particulier. Les forces de Tatmadaw ont également tué 4 gardes communautaires nommés par les PDF et 3 combattants des PDF ainsi que blessé 3 combattants des PDF dans le village de Guang Kwe dans la région de Sagaing pendant deux jours de combats. Les combattants de la résistance ont dû battre en retraite après que l'armée ait utilisé des armes lourdes et des tireurs d'élite. Le 13 décembre, les troupes de Tatmadaw ont lancé une offensive contre les combattants des PDF et d'autres groupes locaux dans le village de Ke Bar, dans le , dans la région de Sagaing, avec l'aide de bombardements d'artillerie. Les combattants de la résistance ont dû battre en retraite en raison de la puissance de feu supérieure des troupes d'assaut Tatmadaw. Le chef du PDF de Tabayin a rapporté que les forces de Tatmadaw ont encerclé le  de Sagaing où les combattants du PDF étaient positionnés. En décembre, l'armée a envoyé environ 150 soldats de la division aéroportée dans six hélicoptères à l'ouest de Tabayin pour effectuer des missions d'assaut aérien. Le 17 décembre, 20 combattants de la résistance de la Yaw Defence Force ont été tués après que le Tatmadaw et des membres de la milice Pyu Saw Htee soutenue par l'armée aient lancé un assaut aérien surprise sur le village de Hnan Khar dans le  de la région de Magway où la YDF tenait une réunion. Trois hélicoptères ont été impliqués dans l'assaut aérien sur le village.

Mandalay 
Les troupes de Tatmadaw ont tué 8 groupes de guérilleros civils de Mandalay lorsque deux cachettes de résistance ont été attaquées. Cela est survenu après les aveux d'un suspect impliqué dans une attaque contre les troupes de Tatmadaw, au cours de laquelle les troupes de Tatmadaw ont ensuite attaqué les Forces de défense du peuple (PDF) dans les  et . Des combats ont eu lieu à la base de Maha Aung Myay et sept membres du PDF ont été tués et un soldat de la junte a été légèrement blessé par balle à l'estomac tandis qu'un autre combattant du PDF a été tué dans la base de Pyigyitagon après avoir lancé une bombe artisanale sur les forces de la junte et s'être enfui.

État Chin 
Le 8 décembre, un affrontement de 90 minutes a éclaté entre les CDF et les forces de Tatmadaw dans la ville de  occupée par l'armée. Il est survenu après que le Tatmadaw ait lancé une offensive majeure contre les CDF qui a permis aux forces du Tatmadaw de réoccuper la ville depuis les CDF. 3 combattants des CDF seraient morts au cours de l'affrontement. D'autres maisons ont été incendiées cette semaine dans la ville de Thantlang occupée par l'armée, avec plus d'un quart des bâtiments de la ville de l'État Chin maintenant détruits lors de 12 incidents, ce qui rend difficile pour les rebelles des CDF de se cacher dans les bâtiments.

Rangoun 
Les soldats de Tatmadaw ont capturé 12 combattants présumés de la résistance, dont 3 combattants blessés, après l'explosion accidentelle de plusieurs bombes dans le  à Rangoun. 2 autres combattants de la résistance qui se sont échappés ont également été capturés plus tard par des troupes Tatmadaw en civil et armées qui portaient des gilets pare-balles. Il y a eu plusieurs autres cas de guérilleros à travers la Birmanie qui sont morts dans des accidents causés par des explosifs artisanaux.

En outre, un membre d'un groupe de résistance armé local a été abattu et trois autres ont été capturés lors d'un raid militaire dans le canton de Thanlyin, dans la région de Rangoun. Le raid, qui visait une maison située près du village de Laharyet, a été effectué vers .

Début 2022 

2022 a vu la poursuite des affrontements et escarmouches variés entre PDF, EAO et la junte. Début 2022, l'armée d'Arakan et la junte ont recommencé à s'affronter dans le nord de l'État de Rakhine. Le PDF de la région de Tanintharyi a connu une activité accrue.

Nouveaux affrontements 
Le 31 janvier, au moins trois douzaines de soldats de la junte auraient été tués dans des embuscades pendant trois jours dans les régions de Magway, Sagaing et Tanintharyi et les États Chin, shan et Kayah. 40 soldats de la junte ont été tués lors d'attaques par les forces du PDF les 12 et 13 février. Les affrontements ont eu lieu dans les régions de Naypyidaw, Magwe, Sagaing, Mandalay et Rangoun. En mars, une force de défense locale basée dans le district de Kawthaung de la région de Tanintharyi a affirmé avoir réussi à tuer trois soldats de l'armée de la Birmanie, à confisquer des armes et à occuper un poste de police dans la région. Bien que Tanintharyi et Naypyidaw aient déjà connu une résistance, le début de 2022 a vu une augmentation des pertes dans ces zones.

Le 2 février, 2 personnes ont été tuées et 38 blessées dans un attentat à la grenade à la suite d'un rassemblement pro-junte. L'anniversaire du coup d'État a vu une augmentation des attaques dans les zones où la résistance s'était éteinte à la fin de 2021. La guerre urbaine est devenue moins pratique et les forces de résistance ont commencé à cibler les responsables alignés sur la junte. Selon des sources alignées sur la junte, 367 responsables nommés par la junte avaient été assassinés lors d'attaques ciblées depuis février 2021. 35 soldats de la junte avaient été tués lors d'attaques par des PDF locaux dans les régions de Sagaing et de Bago le 8 février. Les forces de la résistance ont également commencé à cibler les maisons des pilotes de la junte à Rangoun en réponse aux frappes aériennes contre des civils.

Le 8 février, l'armée d'Arakan et les forces de la junte se sont affrontées à au moins deux reprises à  dans l'État de Rakhine. Des combats ont éclaté le 4 février lorsque les troupes de la junte ont mené une attaque sournoise contre un avant-poste des AA près des monts Letpan au nord-est du village de Mee Taik, tuant une sentinelle des AA, selon le porte-parole des AA, Khaing Thukha. Trois heures d'affrontements ont également été signalées le 6 février. Les affrontements ont fait craindre une rupture du cessez-le-feu informel entre les AA et l'armée qui est en place depuis novembre 2020. Deux civils auraient également été tués lors de nouveaux affrontements dans le nord de Maungdaw dans la nuit du 7 février. Plusieurs soldats de la junte, dont un major, auraient été tués dans l'attaque.

Affrontements continus 
Au moins 30 soldats de la junte et miliciens alliés de la milice Pyu Saw Htee ont été tués par des attaques conjointes des PDF dans le , dans la région de Sagaing, le  février 2022. Des flottilles transportant des fournitures et des soldats de la junte ont été prises en embuscade, avec au moins une flottille en feu lors des attentats. Le 7 février, des soldats de la junte ont été tués lors d'attaques surprises par des PDF locaux dans la région de Sagaing. Ces attaques ont été l'une des premières attaques où les forces de résistance ont utilisé des drones. L'Armée de l'indépendance kachin a également affirmé qu'environ 200 soldats de la junte, dont un commandant de bataillon, avaient été tués en trois jours d'affrontements dans la commune de Hpakant, dans l'État de Kachin.

Le 10 février, parallèlement à la multiplication des attaques ciblées contre le personnel, une cinquantaine de membres de la junte de la Birmanie auraient été tués lors de raids et d'embuscades tendus par les forces de défense populaire dans trois cantons de la région de Sagaing le 9 février. Plus tard en février, 32 soldats de la junte et 20 combattants de la résistance ont été tués dans des affrontements à Mobye, dans le sud de l'État shan, ainsi que dans le , dans la région de Sagaing.

Tout au long du mois de mars, la junte a effectué des bombardements aériens et des pillages répétés de villages dans les États shan et de Kayah, attaquant des civils, Amnesty International accusant plus tard la junte de châtiment collectif.

Le 30 mars, une vingtaine de soldats de la junte auraient été tués dans des embuscades visant des convois de la junte dans le canton de Mindat , dans l'État Chin.

Campagne de l'Est 
Dans la soirée du 21 mars, la brigade 6 de l'Armée Karen de libération nationale (KNLA) a pris d'assaut et occupé un camp de Tatmadaw dans le village de Maw Khi dans le sous-district de Wallay Myaing, dans le district de Myawaddy, dans l'État de Kayin. Le camp de Maw Khi est situé à environ 80 km au sud de Myawaddy, à environ 5 km de la frontière birmane-thaïlandaise. Huit soldats Tatmadaw ont été tués selon Khit Thit Media.

Des combats ont éclaté dans certaines parties de la ville de Loikaw le 14 avril. Les récents combats dans l'État de Kayin ont marqué une augmentation du nombre de réfugiés à la frontière thaïlandaise.

Le 15 avril, les soldats de la junte ont subi au moins 30 pertes après avoir été repoussés par le KNLA lors de la bataille de Lay Kay Kaw. Plus tard en avril, deux officiers de la junte et 24 hommes travaillant pour le département de l'électricité du conseil militaire ont été arrêtés par les forces de la KNDF dans le canton de Pekon, dans le sud de l'État shan.

Campagnes de la saison de la mousson de 2022 
Avec la saison de la mousson est venue une diminution générale des guerres en raison de la pluie et de la boue. Les forces de la résistance, qui avaient maintenant toutes dépassé le premier anniversaire de la guerre, ont trouvé la pluie avantageuse car la junte ne pouvait pas effectuer de frappes aériennes aussi facilement.

Le 31 mai, un attentat à la bombe a tué une personne et en a blessé neuf autres près de la pagode Sule à Rangoun, en Birmanie. Les médias d'État ont accusé les Forces de défense du peuple d'être responsables, ce que le PDF a nié.

En juin, les groupes de résistance ont pris le contrôle de 40 à 50 % du pays. L'armée d'Arakan prétendait administrer la majeure partie de l'État de Rakhine avec un gouvernement indépendant. Le  et la Force de défense du Chinland ont fait des plans pour établir un nouveau gouvernement. L'armée de l'indépendance de Kachin et l'armée de l'État unie de Wa ont consolidé des territoires élargis. Cependant, l'armée de la Birmanie a conservé un contrôle étroit sur presque toutes les villes de Birmanie et sur la plupart des ressources naturelles du pays, y compris d'importantes mines de jade.

En juillet, l'Union nationale karen a déclaré qu'environ 2 200 soldats et miliciens de la junte avaient été tués depuis janvier 2022. Environ 40 soldats de la junte et 11 combattants du PDF auraient également été tués lors d'affrontements dans le canton de Pekon, dans l'État shan.

En septembre, le général de brigade à la retraite Ohn Thwin, mentor du vice-président du Conseil administratif d'État, le général en chef Soe Win, a été assassiné par des groupes de guérilla anti-régime à Rangoun. Cet assassinat a renforcé la sécurité des hauts gradés de la junte en tant que membre de l'armée birmane le plus haut gradé à avoir été tué jusqu'à présent.

Rupture du cessez-le-feu d'Arakan 
Entre juin et août, le cessez-le-feu informel fin 2020 entre l'armée d'Arakan (AA) et la junte a été rompu. L'armée d'Arakan avait consolidé le contrôle pendant cette période, évitant la violence initiale de la guerre et déployé de nombreux services publics et administrateurs locaux dans le nord de l'État de Rakhine. Avec l'attention de l'armée sur la résistance croissante ailleurs et le soutien populaire croissant pour s'associer au NUG, l'AA a commencé à chercher une expansion de son influence dans le sud de Rakhine. La rhétorique du chef des AA  en juin est devenue plus provocante avec des porte-parole militaires déclarant que les AA invitaient au conflit.

Les affrontements armés ont repris en juillet après que la junte a lancé une frappe aérienne contre une base AA dans l'État de Kayin, tuant 6 soldats AA. Les AA ont riposté dans le  et dans l'ouest de l'État Chin fin juillet et début août. À la fin du mois d'août, les déplacements vers le nord de l'Arakan ont nécessité la notification d'une série de points de contrôle et tous les navires de transport public ont cessé leurs activités en raison des blocus fluviaux et terrestres.

Condamnations politiques et attention internationale 
Le ministre de la Défense du NUG, Yee Mon, a demandé une aide internationale pour armer des groupes de résistance similaires au soutien apporté à l'Ukraine.

Le 23 juillet 2022, le Conseil administratif d'État a annoncé qu'il avait exécuté quatre prisonniers politiques, dont  et , marquant la première fois que la peine de mort était appliquée en Birmanie depuis la fin des années 1980. L'événement a été largement vu comme une escalade provocatrice par l'armée birmane dans le conflit en cours. La communauté internationale, y compris le Secrétaire général des Nations Unies, les pays du G7, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne ont fermement condamné les exécutions.

Le tribunal de la junte militaire a condamné en juillet l'ancienne conseillère d'État Aung San Suu Kyi à six ans de prison pour corruption. Le 2 septembre, Aung San Suu Kyi est condamnée à trois ans de prison après avoir été reconnue coupable de fraude électorale. Elle purgera désormais une peine globale de 20 ans de prison pour différentes charges.

Le 16 août, deux obus de mortier tirés par l'armée de la Birmanie ont atterri dans un camp de réfugiés rohingyas au Bangladesh, tuant un homme et en blessant cinq autres. Des hélicoptères de l'armée de la Birmanie seraient entrés dans l'espace aérien bangladais pour attaquer l'armée d'Arakan et auraient tiré un obus dans l'espace aérien bangladais. Deux jours plus tard, le Bangladesh a convoqué l'ambassadrice de la Birmanie Aung Kyaw Moe pour protester vigoureusement contre la violation de l'espace terrestre et aérien. Plus tard en octobre, le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, , a déclaré que les bombardements à la frontière par la Birmanie avaient cessé après avoir rencontré l'ambassadeur de Chine au Bangladesh Li Jiming.

Le 16 septembre 2022, l'armée birmane a tué 11 enfants et en a blessé 17 autres, lors d'une frappe aérienne contre une école du village de Letyetkone, dans la région de Sagaing. L'armée a affirmé que le village avait abrité des combattants de la résistance de l'Armée de l'indépendance kachin et des Forces de défense du peuple. L'attaque a été largement condamnée par la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union européenne.

Campagne de la saison sèche de 2022-2023

Augmentation des efforts de résistance 
À la mi-octobre, le NUG a publié une déclaration appelant à la victoire de la révolution du printemps d'ici la fin de 2023. Cet appel à l'action a été suivi d'une recrudescence des combats dans les zones urbaines et dans le sud-est de la Birmanie avec les forces de résistance. Cela a empêché la junte d'incendier au moins 20 villages dans les régions de Sagaing et de Magway afin de mettre en œuvre sa stratégie des "quatre coupes" consistant à attaquer des civils pour affaiblir les mouvements anti-régime. Cependant, selon des porte-parole de la résistance basés à Sagaing, les personnes qui perdent tout dans ces incendies rejoignent la résistance. Ces actions pourraient finir par définir le potentiel accru de guerre semi-conventionnelle de la saison sèche. L'urgence de la résistance pourrait aussi être en avance sur les prochaines élections prévues par le Conseil administratif d'Etat.

Les forces de résistance ont également connu des développements majeurs. L'Armée karen de libération nationale a intensifié les combats dans le sud-est de la Birmanie et a assiégé Kawkareik dans ce qui a brièvement semblé être la première prise d'une grande ville par la résistance. Des combats ont éclaté au début du 21 octobre lorsqu'une série d'attaques surprises près de l'autoroute menant à la ville et dans les bureaux du gouvernement de la ville. Les forces de la résistance se sont finalement retirées deux jours plus tard après avoir fait face aux frappes aériennes de la junte. Quatre jours plus tard, les forces dirigées par la KNLA, sans se laisser décourager, ont saisi la base de la junte du bataillon d'infanterie légère 339 dans le canton de Kya Inn Seikgyi, dans l'État Karen. Le 28 octobre, des frappes aériennes de la junte dans le cadre de la poursuite des combats près de Kawkareik ont frappé un barrage, l'endommageant. Les forces de résistance de l'État Chin ont utilisé des drones lors d'un siège d'une semaine d'un avant-poste dans le , tuant 74 % des forces de la junte stationnées. Les forces ont finalement été incapables de prendre l'avant-poste en raison des bombardements aériens de l'armée de l'air.

Novembre a également vu une résistance accrue de la région de Bago dans toute la région. Dans le , dans l'ouest de la région de Bago, les PDF ont attaqué un bâtiment de la police à l'aide de bombes à fragmentation. Dans l'est de Bago, 15 soldats de la junte ont été tués lors d'un raid de PDF de Bago contre un poste de police dans la commune de . Des milliers de civils ont également fui la commune de  lorsque les forces de résistance ont saisi trois avant-postes militaires. Cette opération conjointe entre le KNU et le PaKaBha du NUG a été l'une des premières utilisations majeures du PaKaBha, une force de défense du canton fantôme contrôlée directement par le ministère de la Défense du NUG.

Début décembre, une vidéo montrant des forces PDF battant et abattant une femme a été diffusée sur les réseaux sociaux. Le ministère de la Défense du NUG a déclaré aux journalistes que l'incident s'était produit en juin dans la ville de Tamu, dans la région de Sagaing, et qu'il enquêtait sur l'incident après avoir arrêté les auteurs impliqués.

Début janvier, des groupes de PDF du canton de Kani, dans la région de Sagaing, ont attaqué des navires de ravitaillement de la junte, tuant au moins 25 soldats. La junte a de plus en plus utilisé les voies navigables pour s'approvisionner en évitant les routes dans les zones tenues par la résistance. Des affrontements entre les forces des PDF près du lac Inle et l' (PNO) ont également éclaté après que la PNO ait forcé des villages pour des hors-bords et des recrues de la milice.

Représailles et atrocités de la junte 

Octobre a vu de nombreuses batailles et escarmouches accrues, mais aussi plusieurs atrocités civiles de la part de la junte. Le 21 octobre, les forces de la junte ont décapité Saw Tun Moe, un enseignant du secondaire, et ont laissé sa tête empalée sur le portail à pointes d'une école administrée par le NUG après avoir incendié et pillé le village de Taung Myint dans la région de Magway. Deux jours plus tard, le 23 octobre, plus de 80 personnes ont été tuées par une frappe aérienne dans le canton de Hpakant, dans le nord de la Birmanie, lors d'une célébration du 62e anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'indépendance kachin. Elle est devenue l'attaque la plus meurtrière contre des civils (d'où le terme massacre de Hpakant) depuis le début de la reprise de la guerre civile. La junte a nié qu'il y ait eu des victimes civiles tandis que les Nations Unies ont condamné l'attaque. Parmi les morts, il y aurai figurerait un chanteur et un claviériste qui se produisaient lors de l'événement. En novembre, la junte a continué à incendier des villages dans la région de Sagaing, dont la maison du cardinal Charles Maung Bo, chef de l'Église catholique en Birmanie. Des soldats de la junte se sont également cachés dans des camions civils se faisant passer pour des travailleurs pour tendre une embuscade aux forces de défense locales dans le .

En novembre, la capacité des forces de résistance à conserver des positions stratégiques et des avant-postes s'est affaiblie, la saison sèche ayant permis une plus grande utilisation de l'armée de l'air de la Birmanie. Au cours de la semaine du 21 novembre, des attaques aériennes répétées de la junte le long de la frontière Sagaing-Kachin près des cantons de Mohnyin et de  ont fait 80 morts et ont potentiellement perturbé les chaînes d'approvisionnement entre les deux régions de résistance. Certains analystes disent que l'utilisation intensive des forces aériennes a indiqué une capacité réduite de la junte à combattre au sol. Sur le terrain, la junte a poursuivi sa campagne de terre brûlée dans le nord de la Birmanie, notamment en incendiant des stations qu'elle ne pouvait plus défendre. La campagne a poussé des milliers d'habitants à fuir alors que des centaines de maisons ont été détruites. Les bombardements aériens, les raids d'hélicoptères et les frappes d'artillerie ont généralement suivi des escarmouches une fois que les forces de la junte ont subi des pertes substantielles et se sont retirées. Une fois que les forces de la junte piégées auraient été relevées par un soutien aérien, elles s'engageraient dans des tactiques de la terre brûlée. Les vétérans de la Seconde Guerre mondiale de la région comparent les destructions à celles du Japon impérial, car les villages civils n'ont pas été ciblés pendant la guerre. Les opérations de la junte dans la région de Sagaing en comprenaient une pour sécuriser la zone autour de la mine de Letpadaung dans le  pour les travailleurs chinois prévoyant de partir pendant les prochaines vacances.

Cessez-le-feu d'Arakan et nouveaux fronts ultérieurs 
Le 26 novembre, l'armée d'Arakan et la junte ont convenu d'un cessez-le-feu temporaire à compter du 27 novembre. Yōhei Sasakawa de la Nippon Foundation a négocié le cessez-le-feu en agissant comme intermédiaire. Les porte-parole de l'armée d'Arakan affirment qu'ils l'ont accepté pour des raisons humanitaires et non en raison de pressions internationales. L'armée d'Arakan ne s'est pas retirée des fortifications tenues au moment du cessez-le-feu. Les porte-parole de la junte disent que c'est la première étape vers un cessez-le-feu permanent avec l'armée d'Arakan. À la mi-décembre, les tensions restaient vives, les forces des deux camps restant déployées dans le nord de l'État de Rakhine.

Le 30 novembre, l'armée a lancé un assaut majeur contre l'armée de l'Alliance démocratique nationale de la Birmanie de Kokang à l'aide d'armes lourdes sur une base près de Chin Shwe Haw, près de la frontière chinoise. Cet assaut s'est poursuivi jusqu'au 2 décembre, envoyant apparemment 500 soldats de la junte.

L'armée a poursuivi sa campagne dans le nord de l'État shan contre l'Armée de libération nationale Ta'ang (TNLA). Le 7 décembre, la junte a lancé une offensive terrestre sur le TNLA lors de la bataille de  en utilisant des bombes aériennes. Après six jours de combats dans la bataille, le TNLA a capturé quatre villages du contrôle de la junte, tuant 70 soldats et en capturant 28. Le 17 décembre, la junte s'est retirée en affirmant qu'elle était parvenue à un accord avec le TNLA déclarant qu'elle ciblait les forces PDF et a par erreur attaqué le TNLA. La TNLA a rejeté la déclaration. Des affrontements continus à la fin décembre ont forcé plus d'un millier de civils à fuir vers Mogok.

Conditions humanitaires 
La situation des droits de l'homme en Birmanie s'est considérablement détériorée depuis le début du conflit civil. En septembre 2022, 1,3 million de personnes avaient été déplacées à l'intérieur du pays et plus de 13 000 enfants avaient été tués. L'armée birmane a intensifié son recours aux crimes de guerre, y compris le meurtre, la violence sexuelle, la torture et le ciblage de civils. Depuis le début du conflit civil, tant l'armée birmane que les forces de résistance ont utilisé les établissements d'enseignement comme bases et sites de détention. En 2021, plus de 190 attaques violentes contre des écoles ont été signalées dans 13 États et régions de la Birmanie. En juin 2022, 7,8 millions d'enfants n'étaient toujours pas scolarisés. La junte a également saisi les biens d'opposants politiques dans le cadre d'une stratégie d'intimidation, touchant des centaines de familles. Le système de santé publique de la Birmanie s'est effectivement effondré.

La guerre civile a aggravé la crise de la sécurité alimentaire du pays, avec une personne sur quatre en situation d'insécurité alimentaire. La pauvreté et l'insécurité alimentaire ont touché de manière disproportionnée la zone sèche de la Birmanie et les régions du delta de l'Irrawaddy, qui représentent plus de 80 % de la superficie agricole du pays et abritent un tiers de la population du pays.

Impact économique 
Les conditions économiques en Birmanie se sont considérablement détériorées en raison de la guerre en cours et de la mauvaise gestion économique du Conseil administratif d'État. En 2021, le PIB de la Birmanie a diminué de 5,9 %. Entre mars et juin 2022, près de 10 000 personnes par mois ont quitté le pays par les voies officielles, aggravant la fuite des cerveaux du pays et reflétant l'exode civil qui a suivi les coups d'État militaires de 1962 et 1988. Le marché du travail local s'est effondré. En septembre 2022, la valeur du kyat birman s'est dépréciée de plus de 60 %, tandis que les prix des produits de base ont augmenté jusqu'à 57 %. La Banque mondiale estime que l'économie de la Birmanie se contractera de 18 % supplémentaires en 2022. Depuis avril 2022, le pays connaît des pénuries de devises, qui ont eu un impact aigu sur les importateurs, entraînant des pénuries de produits de base comme les médicaments et les engrais. Le régime militaire a imposé des contrôles des devises étrangères, ce qui a aggravé la pénurie de dollars américains parmi les entreprises internationales opérant dans le pays. De nombreuses sociétés étrangères et multinationales, dont Telenor, Ooredoo, Chevron, British American Tobacco et Woodside Petroleum, ont quitté le marché birman alors que le conflit s'intensifiait. En septembre 2022, le Groupe d'action financière (GAFI) dirigé par le G7 a annoncé son intention de mettre la Birmanie sur  pour n'avoir pas réussi à endiguer le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Actuellement, seuls l'Iran et la Corée du Nord figurent sur la liste noire du Groupe d'action financière. En octobre 2022, la Birmanie a été inscrit sur la liste noire du GAFI, ce qui a accru la volatilité de la valeur du kyat birman.

Notes et références 

2021 en Birmanie
2022 en Birmanie
2023 en Birmanie
Guerre civile
Birmanie